Села:
 Вербівка — Вінницька область, Липовецький район
 Вербівка — Вінницька область, Літинський район
 Вербівка — Вінницька область, Оратівський район
 Вербівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Вербівка — Вінницька область, Шаргородський район
 Вербівка — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Вербівка — Донецька область, Амвросіївський район
 Вербівка — Житомирська область, Коростенський район
 Вербівка — Житомирська область, Звягельський район
 Вербівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Вербівка — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Вербівка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Вербівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Вербівка — Луганська область, Антрацитівський район
 Вербівка — Львівська область, Самбірський район
 Вербівка — Рівненська область, Сарненський район
 Вербівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Вербівка — Харківська область, Балаклійський район
 Вербівка — Хмельницька область, Красилівський район
 Вербівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Вербівка — Черкаська область, Черкаський район
 Вербівка — Чернігівська область, Бахмацький район
 Вербівка — Чернігівська область, Ріпкинський район

 Вербівка — колишнє село Стецівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області знято з обліку 23 березня 1988 року
 Вербівка — колишній населений пункт у Ізюмському районі Харківської області
 Вербівка — колишнє село в Христинівському районі Черкаської області, нині частина села Ліщинівка Уманського району Черкаської області.

Селище:
 Вербівка — Вінницька область, Іллінецький район

Залізниця:
 Вербівка — зупинний пункт Ізюмського напрямку Харківської дирекції Південної залізниці